Шилокша — топоним.

Населённые пункты
 Шилокша — село в Кулебакском районе Нижегородской области.

Реки
 Шилокша (приток Кудьмы)
 Шилокша (приток Тёши)